Власть пса ():
 «Власть пса» — роман Томаса Сэвиджа 1967 года;
 «Власть пса» — фильм Джейн Кэмпион 2021 года, экранизация романа.